

Miejscowość na Ukrainie 
 Jasne – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie brzeżańskim
 Jasne – osiedle w obwodzie winnickim, w rejonie czerniweckim
 Jasne – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie hoszczańskim
 Jasne – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim

Jezioro, rezerwat przyrody 
 Jasne – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Jedwabno
 Jasne – rezerwat przyrody na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego

Zobacz też 
 Jasne Pole